Бодрийар (Бодрийяр, ) — французская фамилия

 Бодрийар, Альфред (1859—1942) — кардинал, член Французской академии.
  (1821—1892) — публицист и политикоэконом.
 Бодрийяр, Жан (1929—2007) — французский социолог, культуролог и философ-постмодернист, фотограф.

Примечания